Ania (legendarisch land) - een legendarisch koninkrijk in of bij Noord-Amerika of Noordoost-Azië
 Straat van Anián - een legendarische zeestraat, deel van de Noordoostelijke Doorvaart
 Anna Dąbrowska (1981) - een Poolse zangeres met artiestennaam Ania
 Ania Wiśniewska (1977) - een Poolse zangeres, geboren Ania Świątczak, bekend van de groep Ich Troje
  Anna (voornaam), Ania is een Poolse variant
 Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) - Verbond van Italiaanse verzekeraars

Zie ook
 Juffrouw Anya - een hoorspel naar een verhaal van Anton Tsjechov
 Anja (doorverwijspagina)